

Комишлово — село, Аккайинський район, Північно-Казахстанська область
 Комишлово — село, район Магжана Жумабаєва, Північно-Казахстанська область